Андроник Комни́н ():
* Андроник I Комнин (1118—1185) — византийский император (1183—1185).
 Андроник Комнин (сын Иоанна II) (1108—1142) — сын византийского императора Иоанна II Комнина и его жены Ирины Арпад.
 Андроник II Великий Комнин (1240—1266) — трапезундский император (1263—1266).
 Андроник III Великий Комнин () — трапезундский император (1330—1332).
 Андроник Комнин Палеолог () — никейский военачальник, великий доместик, отец императора Михаила VIII.
 Андроник Комнин (сын Алексея I) (1091—1130/1131) — сын византийского императора Алексея I Комнина и его жены Ирины Дукини.